

Œuvres musicales
Une Sonatine est littéralement une petite sonate. Quelques exemples :
 Sonatine en sol majeur de Ludwig van Beethoven
 Sonatines pour violon et piano de Franz Schubert (mars et )
 Six sonatines de Maurice Emmanuel (1893 à 1926)
 Sonatine de Maurice Ravel (1905)
 Sonatine d'Albert Roussel (1912)
 Sonatine de Béla Bartók (1915)
 Sonatine bureaucratique d'Erik Satie (1917)
 Sonatine pour deux violons d'Arthur Honegger (1920)
 Sonatine pour seize instruments à vent  et  de Richard Strauss (1944 et 1945)
 Sonatina pour clarinette et piano de Malcolm Arnold (1951)
 Sonatine pour violon et piano de Karlheinz Stockhausen (1951)
 Sonatines d'Arvo Pärt (1958-1959)
 Trois sonatines pour piano de Germaine Tailleferre (1975-1978)
 Sonatine pour hautbois et piano de Pierre Pincemaille (années 1980)

Films
 Sonatine, film canadien de Micheline Lanctôt
 Sonatine, mélodie mortelle, film de Takeshi Kitano (1993)

Éditions
 Sonatine Éditions, Paris (romans, documents, beaux livres).

Toponymie
 La villa Sonatine est une voie du  de Paris, en France.

Références

Homonymie de titre